Charron kan syfta på:
 Charron, Charente-Maritime
 Charron, Creuse
 Charron (biltillverkare) – en fransk billtillverkare mellan 1906 och 1930